USS New Haven kan syfta på:
   – var en gundalow (en sorts flatbottnad pråm), som deltog i Slaget om Valcour Island under Amerikanska frihetskriget
  –  kölsträcktes ursprungligen som en Cleveland-klass kryssare, men efter det japanska anfallet mot Pearl Harbor slutfördes hon istället som Independence-klass hangarfartyg och fick namnet )
  – var en planerad Fargo-klass lätt kryssare men avbeställdes i augusti 1945

Skeppsförgreningssidor
Namn på amerikanska örlogsfartyg